Rossosz – jedna z miejscowości:
 w Rosji:
 Rossosz – miasto w obwodzie woroneskim;
 w Polsce:
 Rossosz – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz;
 Rossosz – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Łęczna.

Zobacz też 
 Rososz